Die East West Bank Classic 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Carson, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 6. bis 12. August 2007 statt.

Im Einzel gewann Ana Ivanović gegen Nadja Petrowa mit 7:5 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Rennae Stubbs mit 6:0 und 6:1 gegen Alicia Molik / Mara Santangelo.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)